Jan Ludyga-Laskowski – ufficiale e attivista politico polacco
 John Laskowski – ex cestista statunitense
 Kazimierz Laskowski – schermidore polacco
 Paweł Hulka-Laskowski – scrittore, traduttore e pubblicista polacco